Atauro steht für:

 eine osttimoresische Insel und Gemeinde, siehe Atauro
 eine Sprache, unter anderem auf der Insel Atauro, siehe Wetar (Sprache)
 eine Sprache auf der Insel Timor, siehe Adabe
 ein osttimoresisches Kriegsschiff, siehe NRTL Atauro (P102)